Giuseppe Mormino – prefetto e politico italiano
 Nino Mormino – avvocato e politico italiano
 Pasquale Mormino – imprenditore italiano